La Yerbabuena kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Yerbabuena, Tlazazalca, 
 La Yerbabuena, Silao de la Victoria, 
 La Yerbabuena, Querétaro Arteaga, 
 La Yerbabuena, Jerécuaro, 
 La Yerbabuena, Michoacán de Ocampo, 
 La Yerbabuena, Jalisco, 
 La Yerbabuena, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar